Мюнхен 1942 — шахматный турнир, проходивший с 14 по 26 сентября 1942 года в нацистской Германии. Соревнование было организовано Шахматным союзом Великой Германии и лично его руководителем Э. Постом. По аналогии с турнирами в Штутгарте (1939 г.) и Мюнхене (1941 г.), имевшими наименование «Европейский турнир» (нем. Europaturnier), данное соревнование называлось чемпионатом Европы (нем. Europameisterschaft; сейчас за ним не признаётся официального статуса).

Как и за год до этого, в турнире принимали участие только шахматисты, представлявшие Германию, ее союзников и страны, оккупированные Германией. Также были приглашены представители нейтральной Швеции.

На этот раз в главном турнире победу одержал чемпион мира А. А. Алехин, на очко обогнавший эстонца П. П. Кереса и обыгравший его в личной встрече. Победитель турнира годичной давности Г. Штольц на этот раз выступил крайне неудачно.

Также был проведён так называемый квалификационный турнир, победитель которого швед Г. Даниэльссон, вероятно, должен был играть в следующем чемпионате Европы. Однако больше подобных турниров фашистские шахматные организации не проводили.

Турнирные таблицы

Главный турнир

Квалификационный турнир

Турнирные сборники 
Главный турнир:

 A. Brinckmann. Europa-Schach-Rundschau: Band 1 Europameisterschaft Munchen 1942 (1943 ?).
 G. Barcza. A müncheni sakkmesterverseny Európa bajnokságáért 1942 (Kecskemét 1942).
 Gillam, Anthony J. & Swift, A J (2001), 1st European championship Munich 1942, Nottingham: The Chess Player, ISBN 1-901034-46-1.

Партии квалификационного турнира были опубликованы спустя много лет Э. Фрибелем (Bruck an der Leitha 1990).

См. также 
 Штутгарт 1939
 Мюнхен 1941

Ссылки 
 Партии главного турнира в базе Chessgames
 Партии главного турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Германии 
1942 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Мюнхене